Bourmont může být:
Osoby
 Louis Auguste Victor de Ghaisne de Bourmont, francouzský maršál
Místo
 Bourmont (Haute-Marne), obec v Champagne-Ardenne
 Bourmont (kanton), kanton v Haute-Marne
 Château de Bourmont, zámek v obci Freigné (Maine-et-Loire)